Archisepsis är ett släkte av tvåvingar. Archisepsis ingår i familjen svängflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svängflugor
Archisepsis